Епархия Радома  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Радом, Польша. Епархия Радома входит в митрополию Ченстоховы. Кафедральным собором епархии Радома является церковь Пресвятой Девы Марии

История 
25 марта 1992 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Totus tuus Poloniae populus, которой учредил епархию Радома, разделив епархию Сандомира-Радома на две различные епархии — епархию Сандомира и епархию Радома..

Ординарии епархии 
 епископ Эдвард Генрик Матерский (25.03.1992 — 28.06.1999);
 епископ Ян Храпек (28.06.1999 — 18.10.2001);
 епископ Зигмунт Зимовский (28.03.2002 — 18.04.2009);
 епископ Хенрик Мариан Томасик (16.10.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Totus Tuus Poloniae populus, AAS 84 (1992), стp. 1099

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Епархия Радома